Elsholz ist der Name

eines Waldes bei Dannefeld in Sachsen-Anhalt, siehe Elsholz (Wald)
eines Ortsteils von Beelitz in Brandenburg, siehe Elsholz (Beelitz)
 einer wüsten Feldmark in Brandenburg, siehe Elsholz (Hoher Fläming)

Elsholz ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Elsholz (* 1972), deutscher Schauspieler und Sänger
 Joachim Elsholz (15??–16??), ungarischer Medailleur
 Kurt Elsholz, deutscher Fußballspieler
 Uwe Elsholz (* 1968), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Elsholtz